Гідравлічний розрив пластів 
 Графік руху поїздів 
 Газоредукувальний пункт